Relacionamos a seguir a composição da bancada de Minas Gerais no Congresso Nacional após o encerramento do Estado Novo em 1945 conforme dispõem os arquivos do Senado Federal, Câmara dos Deputados e Tribunal Superior Eleitoral, ressalvando que mandatos exercidos via suplência serão citados após comprovação disponível.

Organização das listas
Na confecção das tabelas a seguir foi observada a grafia do nome parlamentar adotado por cada um dos representantes do estado no Congresso Nacional, e quanto à ordem dos parlamentares foi observado o critério do número de mandatos e caso estes coincidam será observado o primeiro ano em que cada parlamentar foi eleito e, havendo nova coincidência, usa-se a ordem alfabética.

Relação dos senadores eleitos

Relação dos deputados federais eleitos

Mandatos nas duas casas
Foram eleitos alternadamente para mandatos de senador e deputado federal por Minas Gerais os seguintes políticos: Aécio Neves, Artur Bernardes Filho, Benedito Valadares, Eduardo Azeredo, Eliseu Resende, Francelino Pereira, Gustavo Capanema, Hélio Costa, Júnia Marise, Levindo Coelho, Lúcio Bittencourt, Magalhães Pinto, Milton Campos, Murilo Badaró, Nogueira da Gama, Rodrigo Pacheco, Ronan Tito, Tancredo Neves.

Regime Militar de 1964
Durante esse período, José Aparecido de Oliveira foi cassado pelo Ato Institucional Número Um (efetivado Horácio Betônico), Paes de Almeida foi vítima do Ato Institucional Número Dois enquanto o Ato Institucional Número Cinco atingiu Celso Passos, Edgar da Mata Machado, João Herculino, José Maria Magalhães, Marcos Tito, Milton Reis, Nísia Carone e Simão da Cunha. Exceto pelo primeiro caso, não houve convocação de suplentes.

Minas Gerais